W USA
 Isabella – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Major
 Isabella (ang. Isabella Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Isabella

 hrabstwo Isabella (ang. Isabella County) – hrabstwo w stanie Michigan
Inne
 Isabella (księżniczka Danii)
 isabella – hybrydowa odmiana winorośli
 Isabella – album grupy muzycznej Die Flippers, wydany w roku 2002
 Isabella – wieś w Estonii, w prowincji Hiuma, w gminie Kõrgessaare
 Isabella – krater uderzeniowy na powierzchni Wenus